Dear John har flere betydninger:

Film og fjernsyn 
 Den engelske titel for den svenske film fra 1964 Käre John (film)
 Dear John (film) – film baseret på Nicholas Sparks' roman (se nedenfor)
 Dear John (britisk tv-serie) – engelsk TV-serie, 1986 – 1987
 Dear John (amerikansk tv-serie) – amerikansk TV-serie, 1988 – 1992

Musik 
 "Dear John" (Elton John) – en sang af Elton John from Jump Up!

Andet 
 Dear John (roman) – roman af Nicholas Sparks, 2006
 Dear John (brev) – et brev til mandlig ægtefælle eller ven, som meddeler at et ægte- eller venskab er forbi.